Hopewell Presbyterian Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Hopewell Presbyterian Church (Indiana), ID-Nr. 00000680
 Hopewell Presbyterian Church (Mississippi), ID-Nr. 99000837
 Hopewell Presbyterian Church (New York), ID-Nr. 97001621